Женская молодёжная сборная Казахстана по футболу — национальная женская футбольная сборная, представляющая Казахстан на чемпионатах Европы среди девушек не старше 19 лет и чемпионатах мира среди девушек не старше 20 лет. Собирается под руководством Федерации футбола Казахстана.

Достижения

Чемпионат Европы (до 19 лет)

Чемпионат мира (до 20 лет)

Состав сборной  
 Гузенко Ангелина

Ссылки 
 Страница о молодёжной женской сборной Казахстана на официальном сайте Федерации футбола Казахстана

Казахстан
Женская сборная Казахстана по футболу
Женская молодёжная сборная Казахстана по футболу